Gehlberg steht für:
 einen Ortsteil der kreisfreien Stadt Suhl in Thüringen, siehe Gehlberg
 ein Naturschutzgebiet in Petershagen, siehe Gehlberg (Naturschutzgebiet)

Siehe auch:
 Gelberg
 Gehlbergen
 Gehlenberg